Rocky puede referirse a:

Franquicia de la película 
 Rocky (franquicia) - Resumen de la serie de películas;
 Rocky Balboa - Boxeador de ficción protagonista de la serie de películas Rocky;
 Rocky (película) - película de 1976;
 Rocky II - película de 1979;
 Rocky III - película de 1982;
 Rocky IV - película de 1985;
 Rocky V - película de 1990;
 Rocky Balboa - película de 2006;
 Creed - película de 2015.
 Creed II - película de 2018.
 Creed III - película de 2023.

Videojuegos
 Rocky (videojuego de 1983), para la consola ColecoVision;
 Rocky (videojuego de 1987), para la consola Sega Master System;
 Rocky (videojuego de 2002), para las consolas Game Boy Advance, Nintendo Gamecube, PlayStation 2 y Microsoft Xbox;
 Rocky Legends, videojuego para Xbox y PlayStation 2;
 Rocky Balboa (videojuego), para PSP.

Personas 
 Rocky, enemigo de Kirby
 Rocky DeSantos
 Rocky Marciano (campeón mundial de boxeo durante 9/1952-11/1956)
 Rocky Gray 
  Rocky (Park Minhyuk)
 Rocky Graziano 
 Rocky Steps 
 Rocky Racoon 
 The Rocky Horror Picture Show 
 Rocky Mountain
 Rocky Maivia
 Rocky Johnson
 Rocky y Mugsy 
 Rocky Top 
 Rocky Cay
 Rocky Sharpe & The Replays
 Rocky Pontoni
 Rodrigo 'Rocky' Valdez
 Rocky, integrante del grupo surcoreano Astro.